Російсько-перська війна:

 Московсько-перський конфлікт (1651—1653) — збройний конфлікт на Північному Кавказі, пов'язаний з намірами Персії зміцнитися в регіоні.
 Перський похід Петра І — похід російської армії та флоту в Північний Азербайджан та Дагестан, що належали Персії, перший з серії російсько-перських конфліктів.
 Російсько-перська війна (1796) — відповідь Російської імперії на захоплення Персією Тбілісі.
 Російсько-перська війна (1804—1813) — відповідь Персії на приєднання Східної Грузії до Росії.
 Російсько-перська війна (1826—1828) — спроба Ірану повернути втрачені за Гюлістанським мирним договором території в Закавказзі.

Див. також 
 Російська інтервенція в Персію (1909—1911) — військове втручання Російської імперії під час громадянської війни в Персії з метою захисту російських підданих, що проживають у Персії, і російської торгівлі з Персією.
 Іранська операція (1941) — спільна англо-радянська операція Другої світової війни з окупації Ірану під кодовою назвою "Операція «Згода» ().

Війни Ірану
Війни Росії
Російсько-іранські відносини